Scytophorus är ett släkte av koralldjur. Scytophorus ingår i familjen Halcampoididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Havsanemoner
Scytophorus